Ci-dessous sont énumérés les résultats des votes pour la sélection des villes hôtes des Jeux olympiques d'été. Les votes se sont déroulés lors de sessions du Comité international olympique.

Résultats 
Les années indiquées se réfèrent à celles de l'olympiade et non celle du congrès qui désigne.

Années 1890/1910 
 Jeux olympiques d'été de 1896 
 du CIO, à Paris, en France, le  :

Désignation d’Athènes (Royaume de Grèce), en hommage aux Jeux olympiques antiques.

 Jeux olympiques d'été de 1900
 du CIO, à Paris, en France, le  :

Désignation de Paris (France), en hommage à Pierre de Coubertin.

 Jeux olympiques d'été de 1904
 du CIO, à Paris, en France, le  :

Désignation de Saint-Louis (États-Unis), après la défection de Chicago (États-Unis).

 Jeux olympiques d'été de 1908
 du CIO, à Londres, au Royaume-Uni, en juin 1904 :

Désignation de Londres (Royaume-Uni), malgré une victoire de Rome (Italie), au détriment de Milan (Italie) et Berlin (Empire allemand). Rome n'a pu honorer son engagement pour des raisons financières dues à l'éruption du mont Vésuve.

 Jeux olympiques d'été de 1912
 du CIO, à Berlin, dans l'Empire allemand, le  :

Désignation de Stockholm (Suède), seule ville candidate.

 Jeux olympiques d'été de 1916
Ces Jeux n'ont pas été organisés à cause de la Première Guerre mondiale. Cependant, un vote avait eu lieu auparavant lors de la  du CIO, à Stockholm (Suède), le  : 

Victoire de Berlin (Empire allemand), au détriment d'Amsterdam (Pays-Bas), Alexandrie (Égypte), Cleveland (États-Unis), Budapest (Autriche-Hongrie) et Bruxelles (Belgique).

Années 1920/1930 
 Jeux olympiques d'été de 1920
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, le  :

Victoire d'Anvers (Belgique), au détriment d'Amsterdam (Pays-Bas), Lyon (France), Atlanta, Cleveland et Philadelphie (États-Unis), Budapest (Hongrie) et La Havane (Cuba).

 Jeux olympiques d'été de 1924 
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, le  :

Victoire de Paris (France), choisie grâce à la dernière requête du baron Pierre de Coubertin (président du CIO), au détriment d'Amsterdam (Pays-Bas), Barcelone (Espagne), Los Angeles (États-Unis), Prague (Tchécoslovaquie) et Rome (Italie). En compromis, Amsterdam et Los Angeles eurent l'assurance d'accueillir les deux éditions suivantes.

 Jeux olympiques d'été de 1928
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, le  :

Victoire d'Amsterdam (Pays-Bas), au détriment de Los Angeles (États-Unis).

 Jeux olympiques d'été de 1932
 du CIO, à Rome, en Italie, en avril 1923 :

Désignation de Los Angeles (États-Unis).

 Jeux olympiques d'été de 1936
 du CIO, à Barcelone, en Espagne, le  :

Alexandrie (Égypte), Budapest (Hongrie), Buenos Aires (Argentine), Cologne, Francfort et Nuremberg (Allemagne de Weimar), Dublin (Irlande), Helsinki (Finlande), Lausanne (Suisse), Rio de Janeiro (Brésil) et Rome (Italie) étaient aussi candidates.

Années 1940/1950 
 Jeux olympiques d'été de 1940
Ces Jeux n'ont pas été organisés à cause de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, un vote avait eu lieu avant les événements pour désigner la ville hôte lors de la  du CIO, à Berlin, dans le Troisième Reich, le  :

Désignation de Helsinki (Finlande), après le désistement de Tokyo (Japon), à cause de la guerre sino-nipponne.

 Jeux olympiques d'été de 1944
Ces Jeux n'ont pas été organisés à cause de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, un vote avait eu lieu avant les événements pour désigner la ville hôte lors de la  du CIO, à Londres, au Royaume-Uni, le  :

Athènes (Royaume de Grèce), Budapest (Hongrie), Helsinki (Finlande) et Montréal (Canada) étaient aussi candidates.

 Jeux olympiques d'été de 1948
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, en septembre 1946 :

Londres (Royaume-Uni) est désignée à l'unanimité, sans vote. 

Baltimore, Los Angeles, Minneapolis, Philadelphie (États-Unis) et  Lausanne (Suisse) étaient les autres villes candidates.

 Jeux olympiques d'été de 1952
 du CIO, à Stockholm, en Suède, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1956
 du CIO, à Rome, en Italie, le  :

Années 1960/1970 
 Jeux olympiques d'été de 1960
 du CIO, à Paris, en France, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1964
 du CIO, à Munich, en Allemagne de l'Ouest, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1968
 du CIO, à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1972
 du CIO, à Rome, en Italie, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1976
 du CIO, à Amsterdam, aux Pays-Bas, le  :

Années 1980/1990 
 Jeux olympiques d'été de 1980
 du CIO, à Vienne, en Autriche, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1984
 du CIO, à Athènes, en Grèce, le  :

Une seule candidature : Los Angeles (États-Unis).

 Jeux olympiques d'été de 1988
 du CIO, à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1992
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, le  :

 Jeux olympiques d'été de 1996
 du CIO, à Tokyo, au Japon, le  :

Années 2000/2010

Jeux olympiques d'été de 2000 
 du CIO, à Monte-Carlo, à Monaco, le  :

Autres villes ayant envisagé une candidature (non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Brasilia (Brésil) et Milan (Italie).

Jeux olympiques d'été de 2004 
 du CIO, à Lausanne, en Suisse, le  :

Autres villes requérantes (mais non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Lille (France), Rio de Janeiro (Brésil), Saint-Pétersbourg (Russie), San Juan (Porto Rico), Séville (Espagne).

Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) :

Lyon (France), éliminée par le CNOSF au profit de Lille. Sarrebruck (Allemagne), qui a retiré prématurément sa candidature.

Jeux olympiques d'été de 2008 
 du CIO, à Moscou, en Russie, le  :

Autres villes requérantes (non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Bangkok (Thaïlande), Le Caire (Égypte), Kuala Lumpur (Malaisie), La Havane (Cuba), Séville (Espagne).

Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) :

Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Houston, La Nouvelle-Orléans, New York, Seattle, San Francisco et Washington (États-Unis), non-retenues par le comité olympique américain qui ne voulait pas de candidatures pour 2008. Yokohama (Japon), éliminée par le comité olympique japonais au profit d'Osaka. Édimbourg (Royaume-Uni) et Monterrey (Mexique), qui ont retiré prématurément leur candidature.

Jeux olympiques d'été de 2012 
 du CIO, à Singapour, à Singapour, le  :

Autres villes requérantes (non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Leipzig (Allemagne), Rio de Janeiro (Brésil), Istanbul (Turquie), La Havane (Cuba).

Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) :

Cincinnati, Dallas, Houston, Los Angeles, Pittsburgh, San Francisco, Tampa et Washington (États-Unis), éliminées par le comité olympique américain au profit de New York. Düsseldorf, Francfort, Hambourg et Stuttgart (Allemagne), éliminées par le comité olympique allemand au profit de Leipzig. Séville (Espagne), éliminée par le comité olympique espagnol au profit de Madrid. São Paulo (Brésil), éliminée par le comité olympique brésilien au profit de Rio de Janeiro. Brisbane (Australie), Budapest (Hongrie), Dublin (Irlande), Tel Aviv (Israël) et Varsovie (Pologne), qui ont retiré leur candidature prématurément.

Jeux olympiques d'été de 2016 
 du CIO, à Copenhague, au Danemark, le  :

 Autres villes requérantes (non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Bakou (Azerbaïdjan), Doha (Qatar), Prague (République tchèque)

 Autres villes ayant envisagé une candidature (se sont retirées avant la procédure) : 
Fukuoka (Japon), éliminée par le CNO japonais. San Diego, Houston, Los Angeles et Philadelphie (États-Unis), éliminées par le CNO américain.

Années 2020/2030

Jeux olympiques d'été de 2020 

 du CIO, à Buenos Aires, en Argentine, le  :

Autres villes requérantes (non retenues dans la liste finale par le CIO) :

Bakou (Azerbaïdjan), Doha (Qatar)
Autres villes requérantes (se sont retirées avant la procédure) :
Le , Rome (Italie), a retiré sa candidature, au motif qu'elle ne serait pas "responsable" dans le contexte de crise économique du moment, selon le président du conseil italien Mario Monti. Le gouvernement n'a pas adressé la lettre d'engagement nécessaire à la ville de Rome pour le dépôt définitif de sa candidature au CIO.

Jeux olympiques d'été de 2024 et de 2028 
, à Lima, au Pérou, le  :

Une attribution simultanée pour ces deux olympiades est décidée.

Un vote à main levée désigne à l'unanimité :

 Pour 2024 : Paris (), seule ville candidate
 Pour 2028 : Los Angeles (), seule ville candidate

, à Tokyo, au Japon, le  :

 Pour 2032 : Election de Brisbane (), seule ville candidate. Elle a reçu 72 votes "oui" contre 5 "non" et les membres du CIO l'ont donc élu comme  ville hôte des Jeux de la XXXVe Olympiade pour 2032.

Notes et références

Sources 
 Site du Comité international olympique
 Games Bids